EDF kan avse
 Électricité de France – ett av världens största energiföretag
 Earliest deadline first – en schemaläggningsalgoritm inom datavetenskap